242 кіломе́тр — пасажирська зупинна залізнична платформа Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Синельникове II — Чаплине.

Платформа розташована у селі Парне Синельниківського району Дніпропетровської області між станціями Синельникове II (6 км) та Вишнівецьке (5 км).

На платформі зупиняються електропоїзди.

Джерела

Примітки 

Залізниця Синельниківського району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області